Alain Lubrano (1964-2011), auteur-compositeur-interprète français.
 André Lubrano (1946-), joueur de rugby à XV et homme politique français.
 Giacomo Lubrano (1619-1693), jésuite, prédicateur et poète italien.
 Suzanna Lubrano (1975-), chanteuse cap-verdienne.